Ettringen, commune allemande de Bavière,
 Ettringen, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.